Белль и Себастьян () — детская книга французской актрисы и писательницы Сесиль Обри, а также:
 Экранизации:
 Belle and Sebastian (аниме).
 Белль и Себастьян — фильм 2013 года.
 Белль и Себастьян: Приключение продолжается — фильм 2015 года.
 Belle & Sebastian — британская поп-группа.